Hunting Line (englisch, deutsch: "Jagdlinie") bezeichnet im Finanzbereich eine Kreditlinie, welche zeitlich beschränkt und revolvierend von Unternehmen genutzt werden kann. 

Die zeitliche Einschränkung beträgt im Standardfall zwei Jahre. Im deutschen Sprachraum wurde der Begriff vom österreichischen Immobilienunternehmen Signa Holding, vor allem im Laufe des Jahres 2015, genutzt. Der Begriff wird jedoch ebenso außerhalb des Immobiliensektors gebräuchlich verwendet.

Einzelnachweise 

Finanzmarkt